Les rushes sont la totalité des plans filmés pendant un tournage, au cinéma et à la télévision, dont une partie seulement, après montage, constituera l'œuvre achevée ;
 Rushes est un album de the Fireman, un duo constitué de Paul McCartney et Youth, paru en 1998.